Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Mariano Puerta (Campione)
 Nicolás Lapentti (finale)
 Juan Pablo Guzmán (semifinali)

 Sergio Roitman (primo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (primo turno)
 Gabriel Moraru (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 2004